Anna Strasberg – attrice venezuelana
 John Strasberg – attore, regista e insegnante statunitense
 Lee Strasberg – attore, regista teatrale e produttore cinematografico polacco naturalizzato statunitense
 Paula Strasberg – attrice teatrale e insegnante statunitense
 Susan Strasberg – attrice e insegnante statunitense